Ferences rendi kolostorok, melyeket a köznyelvben „ferences kolostorként” ismernek:

Ferences templom és kolostor (Baja)
Ferences templom és kolostor (Brassó)
Ferences kolostor (Búcsúszentlászló)
Ferences templom és kolostor (Gyöngyös)
Ferences kolostor (Jászberény)
Ferences templom és kolostor (Kolozsvár)
Ferences kolostor (Kecskemét)
Ferences kolostor (Margit-sziget)
Ferences templom és kolostor (Szeged)

Kapcsolódó szócikkek 
Ferences templom (egyértelműsítő lap)